Marek Tomica (* 1. ledna 1981 Jihlava) je bývalý český hokejový útočník.

Biografie 
V roce 1999 přišel do HC Slavia Praha, tam působil až do roku 2015, kdy odešel do klubu Piráti Chomutov. Před ročníkem 2020/2021 se vrátil do pražské Slavie, v níž by chtěl působit i po skončení své aktivní sportovní kariéry. Po skončení sezony s Jaroslavem Bednářem oznámili konec kariéry.

Hráčská kariéra

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 
 

Čeští lední hokejisté
Čeští hokejoví útočníci
Hráči HC Slavia Praha
Mistři světa juniorů v ledním hokeji
Vítězové české hokejové extraligy
Narození v roce 1981
Narození 1. ledna
Narození v Třebíči
Žijící lidé
Muži
Hráči draftovaní Dallasem Stars